Gerze chef-lieu de district de la province de Sinop en Turquie
 Gêrzê est un xian de la région autonome du Tibet en Chine.